Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 248001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 lutego 2004 do 10 maja 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

248001-248100

248101-248200

248201-248300

248301-248400

248401-248500

248501-248600

248601-248700

248701-248800

248801-248900

248901-249000

Przypisy 

Lista planetoid 248001-249000